Rättviks kommun Kommunhus AB, RKAB, är ett svenskt förvaltningsbolag som agerar moderbolag för de verksamheter som Rättviks kommun har valt att driva i aktiebolagsform. Bolaget ägs helt av kommunen.

Bolag
Källa: 
Dala Vatten och Avfall AB (25%)
Rättviks Fastigheter AB (100%)
Rättviks Skoljordbruk AB (100%)
Rättviks Teknik AB (100%)

Referenser

Företag bildade 2005
Svenska holdingbolag
Företag i Rättviks kommun
Rättvik
Svenska företag med kommunalt ägande